Lanta kan syfta på följande:

 Lanta (djur) – ett släkte kackerlackor

Geografi

Benin 

 Lanta, Benin, ort,

Frankrike 

 Lanta, kommun i departementet Haute-Garonne,

Indonesien 

 Desa Lanta, administrativ by, Nusa Tenggara Barat,

Thailand 

 Koh Lanta, ort, Krabi, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Thailandförgreningar